Bronsveen (plaats), een gehucht in de gemeente Pekela in de provincie Groningen
 Bronsveen (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen